Ыйе Кроон (Кундвер) (; , Нюпли, Отепя (волость) — ) — советская и эстонская шашистка, спортивный журналист.
Самая титулованная эстонская шашистка — в её активе 12 национальных титулов в русские шашки (1959-96) и 6 в международные (1974-86).

Вела шашечную рубрику в газете Valgamaa.

Секретарь эстонской шашечной федерации (1967-71). Судья республиканской категории (с 1968).

Примечания

Ссылки 
 Биография (эстонс.)

Шашисты СССР
Шашисты Эстонии
Чемпионы Эстонии по шашкам